Schärding-Suben Airport (tyska: Flugplatz Schärding-Suben) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Schärding och förbundslandet Oberösterreich, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Schärding-Suben Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Schärding-Suben Airport är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Terrängen runt Schärding-Suben Airport sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Schärding-Suben Airport. Närmaste större samhälle är Sankt Florian am Inn,  km norr om Schärding-Suben Airport.

Trakten runt Schärding-Suben Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Schärding-Suben Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Oberösterreich